Jméno Mahir Karić nosí více osob:

fotbalisté
Mahir Karić (1986) – fotbalista 
Mahir Karić (1992) – fotbalista z Bosny a Hercegoviny